Linkville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Linkville (Indiana)
 Linkville (Michigan)
 Linkville (Missouri)